David Wotherspoon ist der Name folgender Personen:

* David Wotherspoon (Fußballspieler, 1849) (1849–1906), schottischer Fußballspieler
 David Wotherspoon (Fußballspieler, 1990) (* 1990), schottisch-kanadischer Fußballspieler